Ceratostomella — рід грибів родини Barbatosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1878 року.

Класифікація 
До роду Ceratostomella відносять 103 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1878. Fungi Veneti novi vel critici vel mycologiae Venetae addendi. Series IX. Michelia. 1(4):361-445 - P.370

Роди грибів
Сордаріоміцети